Hornsjön ist die Bezeichnung einiger Seen in Schweden:

 Hornsjön (Askersund) in der Gemeinde Askersund, Örebro län
 zwei Seen in der Gemeinde Finspång, Östergötlands län
 Hornsjön (Habo) in der Gemeinde Habo, Jönköpings län
 Hornsjön (Härnösand) in der Gemeinde Härnösand, Västernorrlands län
 Hornsjön (Hässleholm) in der Gemeinde Hässleholm, Skåne län
 Hornsjön (Hedemora) in der Gemeinde Hedemora, Dalarnas län
 Hornsjön (Hudiksvall) in der Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 Hornsjön (Ljusdal) in der Gemeinde Ljusdal, Gävleborgs län
 Hornsjön (Orsa) in der Gemeinde Orsa, Dalarnas län
 Hornsjön (Östersund) in der Gemeinde Östersund, Jämtlands län
 Hornsjön (Ragunda) in der Gemeinde Ragunda, Jämtlands län
 Hornsjön (Sundsvall) in der Gemeinde Sundsvall, Västernorrlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Vilhelmina, Västerbottens län

Siehe auch:
 Hörnsjön